Witte Huis (Washington), de ambtswoning van de president van de Verenigde Staten
Witte Huis (Moskou), een regeringsgebouw in Moskou
Witte Huis (Rotterdam), een kantoorgebouw in Rotterdam
Nederlandse herenhuizen:
Witte Huis (Assen)
Witte Huis (Enschede)
Witte Huis (Groningen)
't Witte Huis, een voormalig biljarthuis op landgoed De Horte
La Maison Blanche, een kasteel in Gent, België